Себастијан Грожан је освојио турнир. У финалу је победио Јевгенија Кафељникова резултатом 7:6(7:3), 6:1, 6:7(5:7), 6:4.

Носиоци

 Густаво Киртен (треће коло)
 Лејтон Хјуит (друго коло)
 Хуан Карлос Фереро (треће коло)
 Јевгениј Кафељников (финалиста)
 Марат Сафин (треће коло)
 '''Себастијан Грожан (победник)
 Томи Хас (полуфинале)
 Тим Хенман ''(друго коло)
|
  Алекс Коређа ''(друго коло) 
  Роџер Федерер ''(друго коло) 
  Арно Клеман ''(друго коло) 
  Горан Иванишевић ''(друго коло) 
  Енди Родик ''(друго коло) 
  Гиљермо Кањас ''(друго коло) 
  Томас Јохансон ''(четвртфинале) 
  Фабрис Санторо ''(друго коло) 
|}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Главни жреб
 Квалификације

Париз мастерс 2001.
Париз мастерс — појединачно